(« titan sibérien ») est un genre éteint de dinosaures Sauropoda Somphospondyli de la  en Russie. Le type et la seule espèce est .

Découverte et dénomination 

Le matériel attribué à Sibirotitan a été trouvé dans la localité de Shestakovo 1 de la formation d'Ilek, déposé dans une falaise sur la rive droite de la rivière Kiia, près du village de Shestakovo dans la province de Kemerovo, Sibérie occidentale, Russie. Des restes de vertébrés ont été exhumés pour la première fois en 1953, et des fossiles de dinosaures plus grands ont été trouvés plus tard dans les années 60. Des restes définitifs de sauropodes ont été découverts pour la première fois lors d'expéditions en 1994 et 1995. En 2002, un pied relativement complet d'un vertébré a été décrit par le paléontologue russe Alexander Averianov et ses collègues ; le matériel était insuffisant pour nommer le taxon, mais ils l'ont identifié comme un membre des Titanosauriformes, notant que les dents de la zone indiquent une possible identité de Brachiosauridae, mais qu'une vertèbre caudale d'une zone voisine indique également la présence d'un Titanosauria.

Des spécimens ont continué à être découverts et, en 2018, Averianov  ont nommé ceux qui pouvaient être rattachés avec certitude au même taxon que S. astrosacralis, notamment des dents, un sacrum, des vertèbres variées et le pied précédemment décrit. Cela en fait la deuxième espèce de Sauropoda nommée dans le pays, après Tengrisaurus, nommé plus tôt la même année ; le genre Arkharavia, nommé en 2010, bien qu'initialement décrit comme un sauropode, a ensuite été réassigné aux Hadrosauridae. Plus tôt, en 2015, il avait été officieusement surnommé « Sibirosaurus » dans la presse. Le nom définitif de Sibirotitan est dérivé de la Sibérie, où il a été trouvé, et du grec Τιτάν (titan), deuxième groupe d'êtres divins dans la mythologie grecque, précédant les Olympiens. Le nom spécifique astrosacralis est dérivé du grec ἄστρον, qui signifie « étoile », et du latin os sacrum, qui signifie « os sacré ». Cela fait référence à la façon dont les côtes sacrées rayonnent en étoile en vue dorsale.

Les auteurs ont noté que Sibirotitan était l'une des plus anciennes espèces de Titanosauriformes découvertes en Asie. Des espèces connues plus primitives ont été trouvées dans d'autres parties du monde, comme l'Europe, l'Amérique du Nord ou le Gondwana. Sibirotitan, ainsi que Fukuititan, sont les premiers à apparaître dans les archives fossiles asiatiques, les deux ayant vécu à l'âge barrémien. Des parents ultérieurs sont bien connus en Asie par la suite, de l'Aptien au Santonien, et il est proposé que l'un de ces taxons ultérieurs ait pu donner naissance aux Lithostrotia, un groupe de titanosaures dont les premiers représentants sont des genres asiatiques tels que Tengrisaurus (du Barremien ou de l'Aptien de Russie) et Jiangshanosaurus (de l'Albien de Chine). Ce dernier a été noté comme ayant des vertèbres dorsales similaires à celles de Sibirotitan, beaucoup plus ancien.

La plupart des spécimens référencés, bien que désarticulés, sont supposés avoir appartenu à un seul individu ; il a été suggéré que les grands restes trouvés dans les années 1960 pourraient provenir du même squelette que les restes ultérieurs, certains trouvés aussi récemment qu'en 2011. Un centrum cervical singulier a été noté comme étant juvénile, et provenant d'un individu différent, le reste des restes appartenant à un animal adulte. Parmi ces fossiles, le PM TGU 120/10-Sh1-22, une vertèbre dorsale, a été choisi comme spécimen holotype.

Description 
Deux caractères ont été trouvés pour le distinguer de ses proches parents. La crête hyposphène sur ses vertèbres dorsales était particulièrement haute, contrairement aux autres membres des Titanosauriformes ; c'est la seule autapomorphie du taxon. Sa possession de seulement cinq vertèbres sacrées le distingue de tous les autres Somphospondyli, car la possession de six est une synapomorphie du clade. Il a été noté que les juvéniles ont moins de vertèbres, mais étant donné l'âge adulte de l'individu examiné, ce trait a plutôt été considéré comme un renversement évolutif.

En utilisant l'une des vertèbres cervicales, une estimation de la taille a été tentée. Ils ont constaté que sa taille correspondait à peu près à celle du sauropode Diplodocoidea Apatosaurus, et ont suggéré qu'une taille similaire de 20 tonnes aurait pu être possible.

Classification 
Plusieurs caractères ont été relevés parmi les restes, dont quatre ont permis une classification dans le groupe des Titanosauriformes. Il s'agit de la façon dont les couronnes dentaires sont alignées dans la mâchoire, de la texture de l'os présacré, et à la fois de l'allongement et de la nature concave de certaines parties du centra cervical. Un caractère supplémentaire, relatif à la taille de l'arc des vertèbres cervicales, a été utilisé pour l'assigner plus spécifiquement comme membre de Somphospondyli. Les caractères de ses vertèbres et de ses côtes ont été trouvés partagés avec Epachthosaurus et Euhelopus.

Une analyse phylogénétique a été réalisée. Il a été noté que de nombreuses matrices différentes et contradictoires existent pour analyser la systématique des Titanosauriformes, en raison du fait que de nombreux taxons sont mal connus. Parce qu'elle est bien adaptée aux Titanosauriformes basaux en particulier, la matrice de Mannion  (2013) a été choisie. Dans cette analyse, on a constaté qu'il s'agissait d'un Somphospondyli non Titanosauria relativement avancé. L'arbre phylogénétique suivant a été produit :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2018
Paléontologie en Russie